Medari (ptice) (lat. Meliphagidae), porodica ptica iz reda  Vrapčarki

Hrvatska:
 Medari (Dragalić), naselje u općini Dragalić
 Medari (Bosiljevo), naselje u općini Bosiljevu